Roadstar steht für:
 Roadstar (Band), britische Band
 Roadstar Racing Team, Autorennstall

Road Star steht für:
 Datsun Road Star, Automodell der Marke Datsun, siehe Datsun 15
 Road Star, auf der Yamaha XV1600 basierende Motorradmodellvariante, siehe Yamaha Motor #Star Motorcycles

Siehe auch:
 Roadster